Csák Gellért (1711–1778) ferences szerzetes
 Csák Gellért (1724 k.–1786) premontrei kanonok